Box Elder (engl. für den Eschen-Ahorn) ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Box Elder (Montana)
 Box Elder (South Dakota) in Pennington County, angrenzend an die Ellsworth Air Force Base
 Box Elder (Tennessee)
 Box Elder County, Verwaltungseinheit in Utah

im NRHP gelistete Objekte:
 Box Elder County Courthouse, in Brigham City, Utah, ID-Nr. 88000399
 Box Elder Flouring Mill, in Brigham City, Utah, ID-Nr. 89000452
 Box Elder High School Gymnasium, in Brigham City, Utah, ID-Nr. 85000796
 Box Elder Stake Tabernacle, in Brigham City, Utah, ID-Nr. 71000840